Alte Mauer steht für:

 Alte Mauer (Ramersbach), Erhebung bei Ramersbach, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Burgruine Altwehrda (auch Alte Mauer), Burgruine im Haunetaler Ortsteils Wehrda, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen. 
 Burg Seeburg (Schlitz) (auch Alte Mauer), Burgruine bei Hartershausen, Vogelsbergkreis, Hessen